Alexandre Picard (né le  à Les Saules au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

En 2001, il débute en Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Castors de Sherbrooke qui deviennent en 2003 les Maineiacs de Lewiston. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2003 et 2004. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2004 par les Blue Jackets de Columbus au  tour, en . En 2005, il passe professionnel avec le Crunch de Syracuse de la Ligue américaine de hockey avant de faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec les Blue Jackets.

Le , il est échangé aux Coyotes de Phoenix en retour de Chad Kolarik. Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 6|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 66|| 14|| 15|| 29|| 41|| 12|| 4|| 0|| 4|| 10
|-
| 2003-2004 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ || 69|| 39|| 41|| 80|| 88|| 7|| 7|| 4|| 11|| 6
|-
| 2004-2005 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ || 65|| 40|| 45|| 85|| 160|| 8|| 5|| 2|| 7|| 18
|-
|2005-2006|| Crunch de Syracuse || LAH|| 45|| 15|| 15|| 30|| 52|| 6|| 1|| 0|| 1|| 19
|-
|2005-2006|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 17|| 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 23|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Crunch de Syracuse || LAH|| 48|| 11|| 18|| 29|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Crunch de Syracuse || LAH||50 || 7|| 13|| 20|| 116|| 13|| 2|| 1|| 3|| 14
|-
|2007-2008|| Blue Jackets de Columbus || LNH||  3||  0 || 0 || 0 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Crunch de Syracuse || LAH||49 || 22|| 10|| 32|| 107|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 15|| 0|| 1|| 1|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Crunch de Syracuse || LAH||42 || 17|| 18|| 35|| 111|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH||16 || 9|| 6|| 15|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Rampage de San Antonio || LAH||59 || 24|| 22|| 46|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Admirals de Norfolk || LAH|| 42|| 6|| 19|| 25|| 65|| 17|| 9|| 7|| 16|| 48
|-
|2012-2013 || Genève-Servette HC|| LNA || 32|| 14|| 7|| 21|| 82|| 6|| 2|| 4|| 6||4 
|-
|2013-2014 || Genève-Servette HC || LNA || 41|| 10|| 19|| 29|| 148|| 11|| 6|| 2|| 8|| 26 
|-
|2014-2015 || Genève-Servette HC ||LNA || 30|| 10|| 10|| 20|| 22|| 8|| 1|| 3|| 4|| 12 
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 13 || 8 || 3 || 11 || 34 || 4 || 1 || 2 || 3 || 29
|-
|2016-2017 || HK Hradec Králové ||Extraliga tch. ||25 ||7 ||13 ||20 ||91 ||11 ||3 ||2 ||5 ||28  
|-
|2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL ||28 ||5 ||6 ||11 ||28 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Marquis de Jonquière || LNAH ||8 ||6 ||2 ||8 ||14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Dornbirner EC || EBEL ||11 ||4 ||5 ||9 ||16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Marquis de Jonquière || LNAH || 24 || 9 || 10 || 19 || 28 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Marquis de Jonquière || LNAH  ||  || 

| 67|| 0|| 2|| 2|| 58|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels 
 Ligue de hockey junior majeur du Québec
 2003-2004 : remporte le trophée Michael-Bossy
 Ligue américaine de hockey
 2011-2012 : remporte le trophée Jack-A.-Butterfield.
 Coupe Spengler
 Vainqueur de la Coupe Spengler en 2013 avec le Genève-Servette HC
 Vainqueur de la Coupe Spengler en 2014 avec le Genève-Servette HC

Notes et références 

Naissance en octobre 1985
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Gagnant du trophée Jack-A.-Butterfield
Joueur des Marquis de Jonquière
Joueur du HC Red Star Kunlun